Михаил Веллер: Веллер, Михаил Абрамович (1875—1966) — советский учёный-технолог.
 Веллер, Михаил Иосифович (род. 1948) — русский писатель, сценарист и публицист, радиоведущий, журналист, общественный деятель.